Het seizoen 2016/17 van RKC Waalwijk was het 33ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB-beker.

Selectie 2016/17

Jupiler League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2016/17 en onder leiding van trainer-coach Peter van den Berg als tiende eindigden.

Play-offs

Statistieken

KNVB-beker

Statistieken

Nederlandse voetbalclub 2016/17
2016